Division III i fotboll 1985 var 1985 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1986. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

N1: IFK Luleå sammanslogs efter säsongen med Luleå FF i Luleå FF/IFK Luleå. Vakansen som därmed uppstod i division III 1986 fylldes av Visby AIK.

Mellersta Norrland

Södra Norrland

N1: Sammanslagning av Hudiksvalls IF och Iggesunds IK.

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

|}

Källor
Tabeller säsongen 1985

Fotboll i Sverige 1985
1985
Fotbollssäsongen 1985